Onderdistrict in Indonesië
 Candisari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Candisari (Ampel), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Candisari (Bansari), een plaats in het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Candisari (Banyu Urip), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Candisari (Mranggen), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Candisari (Purwodadi), een plaats in het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
 Candisari (Sambeng), een plaats in het regentschap Lamongan in de provincie Oost-Java
 Candisari (Windusari), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java